CML se poate referi la:

 Corpul Muncitoresc Legionar
 CML Innovative Tech­no­logies, companie americană producătoare de sisteme de iluminat pentru industria auto